Одань:

 Одань (река)  — река в Косинском районе Пермского края, левый приток Косы.
 Одань (посёлок)  — посёлок в Косинском районе Пермского края.